Borchgrevink:
 Carsten (Egeberg) Borchgrevink, un explorador polar anglo-noruego
 Costa Borchgrevink